EDE ou Equinox Desktop Environment est un environnement de bureau fonctionnant sous Linux, qui vise la simplicité et la rapidité. Les versions 1.x furent basées sur une version modifiée de FLTK appelée eFLTK, et les suivantes sur FLTK.

EDE 2  
Dans EDE 2 eFLTK a été remplacé par FLTK et complétée par la bibliothèque propre à EDE, edelib. Celle-ci implémente des fonctionnalités pour dessiner des fenêtres, gérer des configurations de logiciels, communiquer via D-Bus, charger des thèmes d'icônes, etc. EDE2 suivra les spécifications de FreeDesktop.org

Distributions avec EDE 
EDE est peu utilisé sous UNIX par rapport aux autres environnements de bureau plus célèbres comme KDE, GNOME, et Xfce. EDE est disponible en option dans Minix 3.

De plus, EDE est disponible également dans les médias d'installation de Mandriva Linux depuis la version 2009.0.

Notes et références

Liens externes 
Site Web d'EDE 

Environnement de bureau
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel_pour_Unix
Logiciel libre sous licence LGPL